Wolany peut désigner en Pologne :

 Wolany, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Wolany, village de la voïvodie de Mazovie